E101 (i) – oznaczenie ryboflawiny (witaminy B2) jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E
 E101 (ii), E101a lub E106 – oznaczenie soli sodowej fosforanu-5'-ryboflawiny, jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E
 E101 – oznaczenie trasy europejskiej bezpośredniej północ-południe, z Moskwy do Kijowa